Wescher ist der Familienname folgender Personen:

 Carle Wescher (1832–1904), französischer Klassischer Philologe und Bibliothekar
 Herta Wescher (1899–1971), deutsch-französische Kunsthistorikerin, Kunstjournalistin und Kritikerin
 Paul Wescher (1896–1974), deutsch-amerikanischer Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Wäscher